Мочник () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Мочник, Растко (род. 1944) — словенский социолог, теоретик литературы, переводчик и политический деятель.
 Мочник, Цвето — Народный герой Югославии.